Barry Howson (né en 1939), joueur de basket-ball canadien.
 Damien Howson (né en 1992), coureur cycliste australien.
 Frank Howson (né en 1952), producteur et scénariste de films australien.
 Jonathan Howson surnommé Jonny (né en 1988), footballeur anglais.
 Peter Howson (né en 1958), peintre britannique.
 Scott Howson (né en 1960), joueur de hockey sur glace canadien.
 Susan Howson (née en 1973), mathématicienne britannique.

Homonymie de patronyme